— японская компания по производству видеоигр, основанная в 1995 году тремя бывшими сотрудниками Telenet Japan. Название компании можно перевести как «три туза» или «три аса» (от  и ).

Компания специализируется на разработке исключительно JRPG. Первой разработанной игрой стала Star Ocean.

Игры

Примечания

Источники 
 Xbox 360 RPG Named
 IGN’s tri-Ace page

Ссылки 
 tri-Ace.co.jp
 tri-Crescendo.co.jp

Компании Японии
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту